Huculok, ruszin eredetű népcsoport
 Hucul ló, a huculok mindenes, kistestű lova, melyet a Kárpátok pónijának is tekintenek